Slovo Kramolín má vice významů:

 Kramolín (Šumava) – 899 m vysoká hora ve východní části Šumavy nad levým břehem lipenské nádrže, bývalá osada v katastru Lipno nad Vltavou a stejnojmenné lyžařské středisko.

Kramolín dále může být název obce:
 Kramolín (okres Plzeň-jih) (Kramolín u Nepomuku) – obec v okrese Plzeň-jih
 Kramolín (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč

… nebo částí obce:
 Kramolín (Černá v Pošumaví) – zaniklá osada v katastru Černé v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Kramolín (Jílovice) – ves v obci Jílovice v okrese České Budějovice
 Kramolín (Křešín) – ves v obci Křešín v okrese Pelhřimov
 Kramolín (Lipno nad Vltavou) – zaniklá osada v katastru Lipna nad Vltavou v okrese Český Krumlov

Slovo Kramolín se také objevuje v názvech obcí:
 Nový Kramolín – obec v okrese Domažlice

… nebo části obce:
 Starý Kramolín – ves v obci Mutěnín v okrese Domažlice
 Dolní Kramolín – ves spadající pod obec Chodová Planá v okrese Tachov
 Horní Kramolín – ves v obci Teplá v okrese Karlovy Vary

 příjmení osob
 Josef Kramolín – český malíř

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení